Kyma (řecky κύμα – vlna, střední rod) je vodorovný architektonický prvek starořecké architektury. Česky je nazýváno též karnýs.

Profil římsy, který je spojen ze dvou částí: vhloubené resp. vyduté dovnitř (konkávní) tedy žlábky a vypouklé ven (konvexní) tedy oblounu resp. podvalku:
 Žlábkovnice, Kyma recta, sima  – horní část je vhloubená a dolní je vypouklá
 Laloška, Kyma reversa, lesbické kyma  – horní část je vypouklá a dolní je vhloubená
 Zvonovnice - obrácená žlábkovnice
 Vzpěrnice - obrácená laloška
S tím souvisí pojem Kymatium – horní část římsy (nad deskou) s profilem kymy.

Dále může být tento výraz označením spodní části římsy (pod deskou); podle tvaru se rozlišuje:
 Dórské kyma (lehké kyma)
 Iónské kyma (těžké kyma, podvalek)
 Lesbické kyma (konvexně-konkávní kyma, laloška)

Odkazy

Reference

Související články 
 Konvexně-konkávní křivka

Externí odkazy 
 
  Cyma na serveru TheFreeDictionary.com
  Illustrated Glossary of Classical Architecture

Architektonické prvky
Starověká řecká architektura
Renesanční architektura
Barokní architektura